Naselje u Hrvatskoj:
Plat, naselje u općini Župa dubrovačka u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Naselja u Sloveniji:
 Plat (Mežica, Slovenija), naselje u općini Mežica
 Plat (Rogaška Slatina, Slovenija), naselje u općini Rogaška Slatina